Kispalugya (szk. Palúdzka), Liptószentmiklós része, Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Nagypalugya (szk. Veľká Paludza), megszűnt falu Szlovákiában, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás. Területe ma Gálfalu része